Tommy Robredo era il detentore del titolo del 2019, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Bernabé Zapata Miralles ha sconfitto Jiří Lehečka con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Bernabé Zapata Miralles (campione)
  Botic van de Zandschulp (quarti di finale)
  Henri Laaksonen (ritirato)
  Hugo Gaston (ritirato)

  Zdeněk Kolář (quarti di finale)
  Enzo Couacaud (primo turno)
  Dmitrij Popko (semifinale)
  Guido Andreozzi (primo turno)

Wildcard 

  Leo Borg (primo turno)
  Daniel Michalski (primo turno)

  Aleksander Orlikowski (primo turno)

Qualificati 

  João Domingues (quarti di finale)
  Elmar Ejupović (primo turno)

<li>  David Poljak (primo turno)
<li>  Alexander Shevchenko (semifinale)

Lucky loser 

  Evan Furness (primo turno)

<li>  Miljan Zekić (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Poznań Open 2021